Artemisa kan syfta på följande platser:

Kuba 

 Artemisa (provinshuvudstad), 
 Artemisa (provins), 

Robotskapade Kubaförgreningar